

Sigle
 Movimento di Unità Proletaria – movimento politico della Resistenza italiana
 Movimento Universitario Padano – associazione studentesca appartenente al Movimento Giovani Padovani
 Movimento para a Mobilização e Unidade dos Professores (Movimento per l'Unità e la Mobilitazione degli Insegnanti), in Portogallo

Codici 
 MUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulga Park (Australia)
 mup – codice ISO 639-3 della lingua malvi